Tech har flere betydninger:

 Tech (flod i Roussillon i det sydlige Frankrig)
 Tech (IT) (Et internetslang-ord som er en forkortelse af "Technician" eller "Technology")

Kilder: